A eleição da cidade-sede Jogos Olímpicos de Verão é um processo que dura mais de dois anos organizado pelo Comitê Olímpico Internacional, que avalia aspectos diferentes desde da qualidade técnica das propostas, a capacidade de alojamentos e transportes da região, o apoio popular e as garantias de segurança.

Jogos Olímpicos de Verão

Os resultados das reuniões para votação da cidade-sede dos Jogos de Verão, desde 1936, são os seguintes:

Rio 2016

Londres 2012

Pequim 2008

Atenas 2004

Sydney 2000

Atlanta 1996

Barcelona 1992

Seul 1988

Toquio 1940

Berlim 1936

Jogos Olímpicos de Inverno

Os resultados das reuniões para votação da cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de Inverno, desde 1988, são os seguintes:

Vancouver 2010

Turim 2006

 Salt Lake City 2002. Sessão do COI (Budapeste), 16 de Junho de 1995. Salt Lake City 54, Östersund 14, Sion 14, Quebec 7.

 Nagano 1998. Sessão do COI (Birmingham), 15 de Junho de 1991. Na 1ª volta, Nagano 21, Jaca 19, Östersund 18, Aosta 14, Salt Lake City 15. Nagano vence à 5ª volta por 46 votos contra 42 de Salt Lake City.

 Lillehammer 1994. Sessão do COI (Seul), 15 de Setembro de 1988. Na 1ª volta, Lillehammer teve 25 votos, à frente de Anchorage e Östersund/Are, com 19. Lillehammer recolhe 45 votos.

Artigos relacionados
 Jogos Olímpicos
 Processo de eleição de cidades-sede dos Jogos Olímpicos

Jogos Olímpicos
Resultados das eleições de cidade-sede dos Jogos Olímpicos